Fagnano steht für:
 Fagnano-See, See auf Feuerland
 Fagnano Alto, eine italienische Gemeinde in der Region Abruzzen und der Provinz L’Aquila 
 Fagnano Castello, eine italienische in der Provinz Cosenza in Kalabrien
 Fagnano Olona, eine italienische Gemeinde in der Provinz Varese in der Region Lombardei
 Fagnano-Problem, das folgende nach Giovanni Fagnano benannte Optimierungsproblem.

Fagnano ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Fagnano (* 1882 oder 1883; † 1918), italienischer Automobilrennfahrer
 Giulio Carlo Fagnano dei Toschi (1682–1766), italienischer Mathematiker
 Giovanni Fagnano (1715–1797), italienischer Mathematiker und Geistlicher
 José Fagnano (1844–1916), italienischer Missionar und Geistlicher